La lección de anatomía puede referirse a:

 La lección de anatomía, obra de teatro de Carlos Mathus.
 La lección de anatomía (película), documental argentino.
 La lección de anatomía (novela), obra de Philip Roth.
 Lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, cuadro de Rembrandt.